

Sigle 
 Disaster Victim Identification – gruppo di missione per l'identificazione di vittime a seguito di disastri

Aeronautica 
 Albatros D.VI – velivolo della Albatros Flugzeugwerke

Codici 
 DVI – codice vettore ICAO di Aero Davinci Internacional

Informatica 
 DVI – Digital Video Interface o Digital Visual Interface – interfaccia per trasmettere segnali video in digitale 
 DVI – formato di file utilizzato dal linguaggio di impaginazione  (DeVice Independent)
 DVI – formato di file utilizzato dall'ambiente grafico Graphical Environment Manager